Трифонаярви () — озеро на северо-западе Мурманской области в Печенгском районе, в 2 км на запад от посёлка Лиинахамари. 

Площадь поверхности — 5,08 км². Озеро связано с губой Печенга Трифоновым ручьём, в устье которого находился посёлок Трифоново.

Примечания 

Бассейн Баренцева моря (Мурманский берег)
Озёра Печенгского района